Aszur-nirka-da’’in – imię dwóch wysokich rangą asyryjskich urzędników:
 Aszur-nirka-da’’in (wielki podczaszy) – asyryjski dostojnik za rządów Aszurnasirpala II (883–859 p.n.e.)
 Aszur-nirka-da’’in (gubernator Aszur) – asyryjski dostojnik za rządów Sargona II (722–705 p.n.e.)